Chris Kontos ou Christopher Kontos (1963-), ancien joueur de hockey sur glace de la LNH
 Chris Kontos (1968-), ancien batteur du groupe de metal Machine Head

Voir aussi